Der International BTM Power Grand Prix 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Mai 2005 in St. Pölten stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Düsseldorf der World Team Cup statt. Das Turnier in St. Pölten gehörte zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Italiener Filippo Volandri, der dieses Jahr nicht zum Turnier antrat. Neuer Turniersieger wurde der russische Setzlistenerste Nikolai Dawydenko, der schon 2003, das Finale erreicht hatte. Nur im Finale gegen den Setzlistenvierten Jürgen Melzer gab er einen Satz ab. Für Dawydenko war es der erste Titel der Saison und fünfte in seiner Karriere.
Im Doppel traten die tschechischen Vorjahressieger Mariano Hood und Petr Pála nicht erneut gemeinsam an. Hood spielte mit Martin Damm und erreichte das Finale, während Pála mit Tomáš Zíb das Halbfinale erreichte, in dem die beiden aufeinandertrafen. Neue Turniersieger wurden der Argentinier Lucas Arnold Ker und der Australier Paul Hanley. Sie gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel. Zudem war es für Arnold Ker der 15. und letzte Titel seiner Karriere, während Hanley seinen 10. Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in St. Pölten